Baden je lahko:
 Baden, Avstrija, mesto v Avstriji južno od Dunaja
 Baden, Švica, mesto v Švici
 Baden-Baden, mesto v Nemčiji
 Baden (priimek)
 Baden-Württemberg, Nemška zvezna dežela
 Baden, zgodovinska nemška dežela
 Baden, mesto v Švici, središče okrožja Baden